VM i roning 2013 var den 42. udgave af VM i roning. Det blev holdt blev afholdt på Tangeum Lake, Chungju i Sydkorea mellem 25. august-1. september.

Ved VM i roning 2012 vandt de danske roer Henrik Stephansen fra Roklubben Furesø i Værløse, Kasper Winther Jørgensen og Jacob Barsøe fra Roskilde Roklub i Roskilde, Morten Jørgensen, Næstved Roklub i Næstved, og Jacob Larsen fra Bagsværd Roklub i Bagsværd.

Resultat

Kilder 

2013
Sport i 2013